L'Open du pays de Galles 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 11 au  à la Motorpoint Arena de Cardiff. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société ManBetX. Elle constitue la quatrième et dernière épreuve des Home Nations Series.

Faits marquants 
Le tenant du titre est John Higgins qui s'était imposé aux dépens de Barry Hawkins en finale l'an passé. Higgins a été sorti par Joe O'Connor en quart de finale à la surprise générale. Cette année, c'est l'australien Neil Robertson qui a remporté le tournoi, glanant ainsi son quinzième titre majeur. Il a battu Stuart Bingham en finale. Deux breaks maximums ont été réalisés dans le tournoi par Robertson et Noppon Saengkham.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 

 147, 140, 140, 136, 103  Neil Robertson
 147, 102  Noppon Saengkham
 140, 134, 127, 122, 115, 101  Jack Lisowski
 140, 108  Liam Highfield
 139, 135, 128, 115, 107  Mark Selby
 139  Lyu Haotian
 136, 127, 121  Joe Perry
 135, 132, 129, 106, 104, 103  Zhao Xintong
 134, 128, 125, 124, 119, 112, 107, 104, 103, 102, 100  Stuart Bingham
 131  Joe O'Connor
 131  Lukas Kleckers
 131  Mei Xiwen
 130, 110  Scott Donaldson
 128  Matthew Selt
 127, 100  Elliot Slessor
 126  Kishan Hirani
 125, 102  Robbie Williams
 122  Alan McManus
 120, 118, 116  Ronnie O'Sullivan
 120, 104  Kurt Maflin
 118, 118  Oliver Lines
 116  Lu Ning
 115  James Cahill
 113  Martin O'Donnell
 106  Hossein Vafaei
 106, 103  John Higgins
 105  Anthony McGill
 105  Thor Chuan Leong
 105  Lee Walker
 104, 103, 102  Ian Burns
 104  Sean O'Sullivan
 104  Jackson Page
 104  Jimmy Robertson
 104  Xiao Guodong
 103  Sam Craigie
 103  Hammad Miah
 102  Shaun Murphy
 100  Mark Allen
 100  Michael Georgiou

Voir aussi 
 Open gallois 2018
 Open gallois

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références

Lien externe 
 ManBetX Welsh Open

Open du pays de Galles de snooker
Sport à Cardiff
Événement sportif international au pays de Galles
Snooker en 2019